Натан Филлипс (англ. Nathan Phillips; род. 13 марта 1980, Виктория, Австралия) — австралийский актёр, известный по ведущим ролям в фильмах «Волчья яма» (2005), «Змеиный полёт» (2006), «Запретная зона» (2012) и «Последние часы» (2013). В 2016 году сыграл главную роль в телесериале «Охотники».

Фильмография

Ссылки